Quantz ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Quantz (1837–1891), deutscher Komponist   
 Johann Joachim Quantz (1697–1773), deutscher Flötist, Flötenbauer, Komponist und Flötenlehrer Friedrichs des Großen

Quantz bezeichnet:
 Quantz-Collegium, Flötenensemble
 (9911) Quantz, Asteroid

Siehe auch:
 Quanz